Méré (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Méré (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France